Usagi steht für:

 Usagi: Japanisch für Hasen
 Usagi Drop: Anime-Serie aus dem Jahr 2011
 Usagi Yojimbo: US-amerikanischer Comic
 Tsuki no Usagi: Hase im Mond in der japanischen und chinesischen Mythologie